El término Luis Valencia, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Luis Ángel Valencia, un futbolista de Colombia;
 a Luis Antonio Valencia, un futbolista de Ecuador;
 a Luis Valencia Aravia, un historiador de Chile.